Hubertusjagd bezeichnet:

 eine Jagd am Hubertustag
 Hubertusjagd (1911), einen Stummfilm aus dem Jahr 1911
 Hubertusjagd (1959), einen Heimatfilm von Hermann Kugelstadt
 Hubertusjagd (1985), einen Fernsehfilm von Hans Werner
 Hubertusjagd (1992), ein Lied des Duos De Plattfööt